Truth or Dare?, filme de horror de 1986
 Na Cama com Madonna, documentário (original: Madonna: Truth or Dare)
 Truth or Dare (2011), filme de horror com Liam Boyle
 Truth or Dare (2013), filme de horror com Jessica Cameron
 Truth or Dare (2017), filme de horror com Cassandra Scerbo
 Truth or Dare (2018), filme de horror com Lucy Hale
Outros usos
 Truth or Dare (álbum), da banda Oomph!